Чарахчьян — армянская фамилия.

Известные носители:
 Чарахчьян, Агаси Назаретович (1905—1981) — советский космофизик, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии.
 Чарахчьян, Иосиф Назарович — лауреат Сталинской премии (1951). 
 Чарахчьян, Таисия Никаноровна (в девичестве Жуйкова; 1921—1986) — советский физик, доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской премии. Жена А. Н. Чарахчьяна.